Broglie [broej] může znamenat:
 osoby
 Albert de Broglie (1821–1901) – francouzský politik
 François-Marie de Broglie (1671–1745) – maršál Francie
 Victor François de Broglie (1718–1804) – maršál Francie
 Victor de Broglie (1785–1870) – francouzský státník a diplomat
 Louis de Broglie (1892–1987) – francouzský kvantový fyzik, nositel Nobelovy ceny

 obce
 Broglie – francouzská obec v departementu Eure